El nombre Santiago Bueras puede referirse a:
Santiago Bueras, militar chileno de la guerra de independencia;
Santiago Bueras, una estación de la Línea 5 del Metro de Santiago, ubicada en la comuna de Maipú (Chile);
Estadio Santiago Bueras, el estadio municipal de Maipú, Chile.